Knapton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Knapton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Knapton Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 East Knapton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 West Knapton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire